Томас Мартинес: Мартинес, Томас (род. 1995) — аргентинский футболист.
 Мартинес Герреро, Томас (1820—1873) — президент Никарагуа.
 Элой Мартинес, Томас (1934—2010) — аргентинский писатель и журналист.